Saga (literatura) — género em prosa, de caráter épico, originalmente escrito na época medieval por povos nórdicos, especialmente islandeses
Sagas (álbum) — da banda alemã Equilibrium, lançado em 2008
Sagàs — município da Catalunha, Espanha